Cingolani puede hacer referencia a:

Gentilicios 
Cingolani, gentilicio italiano de los habitantes del municipio de Cingoli, provincia de Macerata.

Personas 
Andrea Cingolani (1990-), gimnasta italiano.
Angela Maria Guidi Cingolani (1896–1991), política italiana.
Daniel Cingolani (1961-), automovilista argentino.
Giovanni Cingolani (1859-1932), pintor y restaurador de arte italiano.
Luigi Cingolani (1923-), futbolista italiano.
Mario Cingolani (1883–1971), político italiano.
Roberto Cingolani (1961-), físico italiano.
Tomás Cingolani (1993-), automovilista argentino.